

Географические названия 

 Алахуэла — провинция в Коста-Рике.
 Алахуэла — город, административный центр провинции Алахуэла в Коста-Рике.
 Алахуэла — кантон в Коста-Рике.
 Алахуэла — озеро в Панаме.